Слово Таври́ческий означает относящийся к Таврике (Таврии, Тавриде), то есть к Крыму и прилегающей к нему с севера территории современной Украины. Однако обе существующие административно-территориальные единицы с названием Таврический район к этому региону отношения не имеют:

 Таврический район — муниципальное образование и административно-территориальная единица в Омской области Российской Федерации с центром в поселке Таврическое; существует с 1935 года.
 Таврический район — бывшая административно-территориальная единица в Восточно-Казахстанской области Казахской ССР и Республики Казахстан, с центром в селе Таврическое; существовал в 1939—1997 годах; вошёл в состав Уланского района.